Диммитт, Диммит — фамилия и топоним

Фамилия 
 (1801–1841) — деятель Техасской революции.

Топоним 
 Диммитт — город в штате Техас, США.
 Диммит — округ в штате Техас, США.